Le genre Hypsugo contient de nombreuses chauves-souris appelées pipistrelles. Ils appartiennent à la famille des Vespertilionidae ou chauves-souris vesper dans l'ordre Chiroptera.

Espèces 
 Hypsugo alaschanicus (Bobrinskii, 1926)
 Hypsugo anchietae (Seabra, 1900)
 Hypsugo anthonyi (Tate, 1942)
 Hypsugo arabicus (Harrison, 1979)
 Hypsugo ariel (Thomas, 1904)
 Hypsugo cadornae (Thomas, 1916)
 Hypsugo crassulus (Thomas, 1904)
 Hypsugo dolichodon
 Hypsugo eisentrauti (Hill, 1968)
 Hypsugo imbricatus (Horsfield, 1824)
 Hypsugo joffrei (Thomas, 1915)
 Hypsugo kitcheneri (Thomas, 1915)
 Hypsugo lanzai Benda, Al-Jumaily, Reiter and Nasher, 2011
 Hypsugo lophurus (Thomas, 1915)
 Hypsugo macrotis (Temminck, 1840)
 Hypsugo musciculus (Thomas, 1913)
 Hypsugo pulveratus (Peters, 1871)
 Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
 Hypsugo vordermanni (Jentink, 1890)

Phylogénie

Références 

Vespertilionidae